

Persone
 Angela Ahrendts (1960) – manager statunitense
 Carl Arendt (1825-1910) – architetto e scrittore lussemburghese
 Ekkehard Arendt (1892-1954) – attore austriaco
 Gisela Arendt (1918-1969) – nuotatrice tedesca
 Hannah Arendt (1906-1975) – filosofa, storica e scrittrice tedesca naturalizzata statunitense
 Helga Arendt (1964-2013) – velocista tedesca
 Martin Friedrich Arendt (1773-1823) – archeologo danese
 Niels Henrik Arendt (1950-2015) – vescovo luterano danese
 Nicole Arendt (1969) – ex tennista statunitense
 Ronny Arendt (1980) – hockeista su ghiaccio tedesco
 Walter Arendt (1925-2005) – sindacalista e politico tedesco

Altro
 Hannah Arendt – film del 2012 diretto da Margarethe von Trotta

Pagine correlate
 Aren (disambigua)
 Ahrens
 Arndt